William Boyce (1711–1779) – angielski kompozytor
 William Binnington Boyce (1804–1889) – australijski filolog i duchowny
 William Waters Boyce (1818–1890) – amerykański polityk, kongresmen z Karoliny Południowej, polityk konfederacki
 William H. Boyce (1855–1942) – amerykański polityk i prawnik, kongresmene z Delaware
 William D. Boyce (1858–1929) – amerykański dziennikarz, przedsiębiorca, wydawca prasowy i odkrywca

Zobacz też 
 Billy Boyce (ur. 1927) – australijski bokser, olimpijczyk